Böhm steht für:

 Böhm (Familienname), ein im deutschen Sprachraum häufiger Familienname, bekannte Namensträger siehe dort
 ein Böhme, umgangssprachliche Bezeichnung für einen Bewohner Böhmens oder Tschechen allgemein, siehe Böhmen (Bevölkerung)
 Böhm-System, ein nach Theobald Böhm benanntes Griffsystem für Klarinetten, siehe Fingersatz für Klarinette

Böhm ist der Name folgender Unternehmen:

 Anton Böhm & Sohn, Musikverlag
 Böhm (Orgelbauer), Orgelbauerfamilie aus Gotha
 F. A. Böhm, Mundharmonikamanufaktur in Klingenthal/Sa

Siehe auch:
 Behm
 Böhme (Familienname)
 Dr.-Böhm-Orgel, eine elektronische Orgel
 Villa Böhm, eine Villa in Neustadt an der Weinstraße